

Трактове — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Трактове — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Трактове — селище, Вінницька область, Чернівецький район

Трактове — село, Федоровський район, Костанайська область